SOV (Subject Object Verb)
 Port lotniczy Seldovia